Швейнфурт () — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Швейнфурт, Георг Август (1836—1925) — балтийский немец, путешественник, естествоиспытатель и ботаник.
 Швейнфурт, Джордж-Иаков (1853—1910) — основатель и глава секты «торжествующая церковь».
 Швейнфурт, Чарльз (1890—1970) — американский ботаник, коллектор, специалист в области орхидных Южной Америки.
 Швейнфурт, Эрнст  (1818—1877) — немецкий художник.

См. также 
 Швайнфурт, традиц. Швейнфурт () — город земельного подчинения в Германии, расположен в земле Бавария.
 Швейнфуртская зелень — яркая зеленая ядовитая краска.

Примечания